Why Does the Sun Shine? (The Sun Is a Mass of Incandescent Gas) é o décimo EP da banda They Might Be Giants, lançado a 14 de Setembro de 1993.

Faixas 
"Why Does The Sun Shine? (The Sun Is a Mass of Incandescent Gas)" (Tom Glazer) - 2:53
"Jessica" (The Allman Brothers Band) - 2:24
"Whirlpool" (Meat Puppets) - 2:10
"Spy" (Versão original) - 2:30

Álbuns de They Might Be Giants
EP de 1993
Álbuns de rock alternativo